Carambolage steht für:

 Carambolage (Band), Frauenrockband
 Carambolage (Peter-Maffay-Album), Studioalbum von Peter Maffay (1984)
 Carambolage (Theater), Kleinkunsttheater in Bozen

Siehe auch:

 Karambolage
 Carambole